Vadans puede referirse a:
 Vadans, comuna francesa de Alto Saona; o
 Vadans, comuna francesa de Jura.